Вестмонт има више значења:
 Вестмонт (Калифорнија)
 Вестмонт (Илиноис)
 Вестмонт (Пенсилванија)